Прое́зд:
 Прое́зд — действие по значению глагола проезжать, проехать на чём-либо. 
 Прое́зд — место, которым проезжают, где можно проехать.
 Проезд (Донской край) — проежка лошади, между иноходью и ходой, мелкая иноходь.
 Проезд — название переулка, улицы, которые соединяют две параллельные улицы, один из типов улиц в России и часть названия улицы, например Ясный проезд.

См. также 
 Проектируемый проезд